Stanecki ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Stanecki (* 1960), polnischer Dirigent
 Jerry Stanecki, US-amerikanischer Journalist, Autor und Rundfunkmoderator
 Tomasz Stanecki (1826–1891), galizischer Physiker, Meteorologe und Phänologe